Пётр Ломновский:
 Ломновский, Пётр Карлович (1798―1860) ― русский военный инженер и педагог, генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Ломновский, Пётр Николаевич (1871—1956) — русский военачальник, генерал-лейтенант Генштаба Русской императорской армии, белогвардеец.